DM-11 bezeichnet

 DM 11 AP, eine Antipersonenmine der Bundeswehr
 DM 11 AT, eine Panzerabwehrmine der Bundeswehr
 HE DM 11, eine 120mm HE-Panzermunition von Rheinmetall
 die Gemeinde Saint Peter der Karibik-Insel Dominica nach ISO 3166-2 

DM11